Edinho (ur. 1955) – brazylijski piłkarz występujący na pozycji obrońcy, trener piłkarski
 Edinho (ur. 1982) – portugalski piłkarz występujący na pozycji napastnika